Bemisia är ett släkte av insekter. Bemisia ingår i familjen mjöllöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Mjöllöss
Bemisia